HMS Urd har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, 1:a klass kanonbåt sjösatt år 1877
, forskningsfartyg sjösatt runt 1960

Se även
Urd